Para kan henvise til
Para- – et præfiks
Para (distrikt) – et distrikt i Surinam
Pará en delstat i Brasilien